Флаг Бузулу́ка — официальный символ муниципального образования город Бузулук Оренбургской области Российской Федерации.

Муниципальный флаг города Бузулука — опознавательно-правовой знак, составленный и употребляемый в соответствие вексиллологическими правилами, служащий символом муниципального образования, единства его территории, населения, его прав, самоуправления.

Флаг утверждён в 1998 году и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 317.

Описание 
«Флаг города представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое по горизонтали прямой линией на две неравные части — тёмно-зелёную (занимающую 3/4 полотнища) и золотисто-жёлтую (занимающую 1/4 полотнища); поверх поля, посередине полотнища, воспроизводится обращённая в сторону древка делённая тонким тёмным контуром белая фигура стоящего оленя; отношение высоты фигуры оленя к ширине полотнища — 3:4».

Примечания 

Флаги с изображением оленя